

Geografia 
Canada
 Severn (Ontario) – township dell'Ontario
 Severn (fiume Canada) – fiume dell'Ontario
Regno Unito
 Severn – fiume del Galles e dell'Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Severn (Carolina del Nord) – città della Contea di Northampton
 Severn (Maryland) – census-designated place della Contea di Anne Arundel
 Severn (fiume Maryland) – fiume del Maryland
 Severn (fiume Virginia) – fiume della Virginia

Informatica 
 Severn – nome in codice della prima release di Fedora Core